Schroeren ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schroeren-Boersch (* 1956), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Kurt Schroeren, deutscher Heimatforscher